7527 Marples – asteroide della fascia principale

Persone 

Brian John Marples (1907-1997) – zoologo britannico 
Chris Marples – calciatore inglese 
David R. Marples – storico canadese 
Ernest Marples (1907-1978) – politico britannico
George Marples (1883-1947) – crickettista inglese
Nigel Marples (1985 – ) – calciatore canadese
Simon Marples (1975 – ) – calciatore inglese
Stan Marples – hockeista su ghiaccio

Pagine correlate 

Marple